Segel-Weltmeisterschaften sind die vom Weltverband der Segler International Sailing Federation (ISAF), seit Dezember 2015 World Sailing, mit den Klassenvereinigungen ausgetragenen Weltmeisterschaften im Segelsport. So finden zum Beispiel seit 1922 nahezu jährlich Segel-Weltmeisterschaften in der Starboot-Klasse statt.

Seit 2003 veranstaltet der Weltverband mit den ISAF-Segel-Weltmeisterschaften klassenübergreifende internationale Meisterschaften aller olympischen Bootsklassen. Sie finden alle vier Jahre statt, aktuell immer zwei Jahre vor den nächsten Olympischen Sommerspielen, für die sie als Qualifikationswettkämpfe dienen.

Die vom 18. bis 20. September 1922 veranstaltete Regatta für Starboote am Long Island Sound wurde als „first Annual National Championship Series“ ausgetragen. Jedoch nahmen sechs der damals neun weltweit bestehenden Flotten der 1911 gegründeten International Star Class Yacht Racing Association daran teil, so dass die Veranstaltung im historischen Verständnis als erste Weltmeisterschaft angesehen wird.

Liste von Segel-Weltmeisterschaften olympischer Bootsklassen 
Diese Liste enthält alle ehemaligen und aktuellen Bootsklassen, die olympisch waren oder sind.

49er und 49er FX

Damen

Herren

Offen

Medaillenspiegel 49er und 49er FX 
Stand: 28. November 2021

470er

Offen

Herren und Mixed

Herren

Damen

Medaillenspiegel 470er 
Stand: 2021

Europe

Offen

Damen

Herren

Medaillenspiegel 
Stand:2021

Laser Radial

Damen

Herren

Medaillenspiegel 
Stand:2021

Laser

Herren

Medaillenspiegel 
Stand: 2022

Windsurfen 
Von 1979 bis 1987 wurden Weltmeisterschaft unter der Klasse Board ausgetragen, ab 1989 bis 1992 folgte die Bezeichnung der Klasse unter Lechner A-390, von 1986 bis 2006 liefen die Weltmeisterschaften unter Mistral, aktuell wird das Windsurfen unter RS:X als Weltmeisterschaft ausgetragen.

Damen

Herren

Medaillenspiegel 
Stand:2021

Yngling

Damen

Offen

Medaillenspiegel 
Stand:2021

5,5m Klasse

Offen

Medaillenspiegel 
Stand:2020

6,0m Klasse

Offen

Medaillenspiegel 
Stand:2016

12,0m Klasse

Offen

Medaillenspiegel 
Stand:2016

Drachen

Offen

Medaillenspiegel 
Stand:2019

Elliott 6m

Damen

Medaillenspiegel 
Stand: 2018

Finn Dinghy

Offen

Medaillenspiegel 
Stand:2022

Flying Dutchman

Offen

Medaillenspiegel 
Stand:2021

Nacra17

Offen

Medaillenspiegel 
Stand:2021

Soling

Offen

Medaillenspiegel 
Stand:2019

Star

Offen

Medaillenspiegel 
Stand: 12. Juli 2019

Tempest

Offen

Medaillenspiegel 
Stand:2019

Tornado

Mixed

Herren

Medaillenspiegel 
Stand:2019

Gesamtmedaillenspiegel aller Segelwettbewerbe die olympisch sind oder waren 
Stand: 6. Juli 2022

Weblinks 
 Internetpräsenz der International Sailing Federation (ISAF) (englisch)
 Internetpräsenz der International Star Class Yacht Racing Association (englisch)
  (englisch)

Einzelnachweise